Indianapolis 500 2017 je sto prva dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 28. maja 2017. Svojo prvo zmago na dirki je dosegel Takuma Sato s povprečno hitrostjo 250,084 km/h.

Prijavljeni dirkači

Rezultati

Štartna vrsta

Dirka

Viri

 Uradni rezultati

2017 v športu
2017